La 7,62 x 25 mm TT (pour Toula-Tokarev) est une munition soviétique dérivé du 7,63 mm Mauser. Créée par l'ingénieur Tokarev, elle s'appelle 7,62 mm Modèle 1930 dans l'Armée rouge et était tirée dans des pistolets et des pistolets mitrailleurs. Elle possède un étui en forme de bouteille. La RPC et la Tchécoslovaquie en ont produit des variantes plus puissantes : les  Type P et 7,62 mm M48. Elle fut remplacée par la 9 mm Makarov. Elle est réputée pour traverser les gilets pare-balles.

Données numériques et balistiques 

 Diamètre réel du projectile : 7,67 à 
 Masse du projectile :  (86 grains)
 Longueur de l'étui : 
 Longueur de la cartouche : 
 Vitesse initiale
 Tokarev TT 33 : 
 PPsh-41 : 
 Énergie à la bouche :
 Tokarev TT 33 : 
 PPsh-41 : 

Avec l'évolution de la poudre et des ogives elle permet différente vitesse :

 munition à tête creuse de  () avec une vitesse pouvant varier de  pour une énergie en joules comprise entre  ;
 munition à ogive blindé de  () avec une vitesse pouvant varier de  pour une énergie en joules comprise entre .

Dimensions de la cartouche 
La 7,62 × 25 TT à une capacité de 16,8 grains.

Voir aussi
 Lexique des armes à feu

Munition